Gagarinskaja, stazione della metropolitana di Samara
Gagarinskaja, stazione della metropolitana di Novosibirsk